Los Pinos bezeichnet:
 Los Pinos (Mexiko), Residenz des mexikanischen Staatspräsidenten
 Los Pinos (Buenos Aires), Ort in der Provinz Buenos Aires, Argentinien
 Los Pinos (Azurduy), Ort im Municipio Azurduy, Bolivien
 Los Pinos (Uruguay), Ort im Departamento Colonia, Uruguay